Klubowy Puchar Świata 2012 – turniej piłkarski, który odbywał się w dniach 6–16 grudnia 2012 roku w Japonii. Była to ósma edycja tego turnieju.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony 
Klubowy Puchar Świata został rozegrany w dwóch miastach. Na stadionie w mieście Toyota oraz w Jokohamie.

Mecze

Drabinka

Kwalifikacje

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 
3 gole
 Hisato Satō (Sanfrecce)
 César Delgado (CF Monterrey)

2 gole
 Jesús Manuel Corona (CF Monterrey)
 José Paolo Guerrero (Corinthians)

1 gol
 Toshihiro Aoyama (Sanfrecce)
 Satoru Yamagishi (Sanfrecce)
 Lee Keun-ho (Ulsan)
 Lee Yong (Ulsan)
 Aldo de Nigris (CF Monterrey)
 Al-Sayed Hamdy (Al-Ahly)
 Mohamed Aboutreika (Al-Ahly)
 Juan Mata (Chelsea)
 Fernando Torres (Chelsea)

gole samobójcze
  Hiroki Mizumoto (Sanfrecce, dla Ulsan)
  Dárvin Chávez (CF Monterrey, dla Chelsea)

Końcowa kwalifikacja

Nagrody

Przypisy 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2012 w Japonii
Piłka nożna w Japonii
Zawody sportowe w Jokohamie